Die Córdoba Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. Februar in Córdoba stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France und in Sofia die Sofia Open gespielt. Beide zählten, genau wie die Córdoba Open, zur Kategorie der ATP Tour 250.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 527.880 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 589.680 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 3. Februar 2019 statt. Ausgespielt werden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 77 kB)
  (PDF; 68 kB)
  (PDF; 93 kB)

Tennisturnier in Córdoba (Argentinien)
ATP Tour 2019